Cuesta Blanca puede referirse a:

 Cuesta Blanca, localidad de la Argentina;
 Cuesta Blanca, localidad en la provincia de Córdoba, España;
 Cuesta Blanca, localidad en la provincia de Granada, España;
 Cuesta Blanca, localidad en el municipio de Ulea, Murcia, España;
 Cuesta Blanca de Abajo, localidad del municipio de Cartagena, Murcia, España;
 Cuesta Blanca de Arriba, localidad del municipio de Cartagena, Murcia, España.